Sezóna 2018/2019 je 24. sezónou Třince v české extralize. Hlavním trenérem byl Václav Varaďa.

Za Třinec v roce 2018/2019 hráli

Přípravné zápasy před sezonou 
 9.8.2018 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 3:2 SN (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0). Branky: 46. Roberts Bukarts - 51. Erik Hrňa
 14.8.2018 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Branky: 4. Marek Viedenský - 24. Jakub Matyáš, 46. Roberts Bukarts
 15.8.2018 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Branky: 19. Michal Kovařčík - 23. Ondřej Kovařčík, 59. Erik Hrňa
 18.8.2018 HC Oceláři Třinec - HK Soči 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Branky: 29. David Cienciala - 46. Martin Adamský, 51. Roberts Bukarts
 23.8.2018 HC Oceláři Třinec - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Branky: 16. Martin Růžička - 50. Roberts Bukarts, 57. Jiří Polanský

Hokejová liga mistrů

Základní část

Statistiky v play off 
 Lukáš Krajíček - v play off nehrál (zraněn)

Reference 

Sezóny HC Oceláři Třinec
Lední hokej v Česku v roce 2018
Lední hokej v Česku v roce 2019